Heilong Jiang eller Heilongjiang kan syfta på:

Hēilóng Jiāng – kinesiskt namn på flod i sydöstligaste Sibirien, se Amur
Heilongjiang – en provins i nordöstra Kina